Miejscowości w USA:
 Dowell – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Jackson
Gminy w USA:
 Dowell (ang. Dowell Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Lawrence